

Ілек — річка в Актюбинській області Казахстану та Оренбурзькій області Росії

Ілек — село, Ашинський район, Челябінська область
 Ілек — село, районний центр, Оренбурзька область